El Partit de Centre (finès Suomen Keskusta) és un partit polític finlandès centrista i liberal, fundat el 1906 de la unió de dues lligues agràries (Maalaisliitto). Juntament amb el Partit Socialdemòcrata i el Partit de la Coalició Nacional, és el partit polític de major tradició al país. La seva màxima líder és Mari Kiviniemi.

El Partit Centrista és considerat a Finlàndia com una organització liberal, que ha estat capaç de governar en diferents legislatures tant amb socialdemòcrates com amb partits conservadors, verds i minoritaris. El Partit Centrista ha impulsat des del govern polítiques a favor de la descentralització. Són membres de la Internacional Liberal i del Partit dels Liberals Demòcrates i Reformistes Europeus. En la història electoral recent han ocupat el primer lloc a les eleccions parlamentàries de 2003 i 2007 amb 55 i 51 diputats respectivament mentre que el 1999 fou la segona força en el parlament amb 48 representants, només superat pels socialdemòcrates que en detenien 51. El 2011 patí una derrota, relegat a la quarta posició per davant del Partit de la Coalició Nacional, el Partit Socialdemòcrata i els Veritables Finlandesos.

Líders del partit 
 Otto Karhi 1906-1909
 Kyösti Kallio 1909-1917
 Filip Saalasti 1917-1918
 Santeri Alkio 1918-1919
 Petter Vilhelm Heikkinen 1919-1940
 Viljami Kalliokoski 1940-1946
 Vieno Johannes Sukselainen 1946-1964
 Johannes Virolainen 1964-1980 (Primer Ministre, President del Parlament)
 Paavo Väyrynen 1980-1990 (Ministre d'Afers Exteriors, Eurodiputat)
 Esko Aho 1990-2002 (Primer Ministre 1991-1995)
 Anneli Jäätteenmäki 2002-2003 (Presidenta del Parlament, Primera Ministra el 2003)
 Matti Vanhanen 2003-2010 (Primer Ministre)
 Mari Kiviniemi 2010- 2012 (Primera Ministra)
 Juha Sipilä 2012-2019
 Katri Kulmuni 2019–2020
 Annika Saarikko 2020–

Eleccions

Vegeu també 
 Mikko Kärnä

Enllaços externs 

 Pàgina oficial del Partit Centrista 

Partits polítics de Finlàndia
Partits polítics liberals